

Anno 
 610 o 610 a.C.

Codici 
 610 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Pianoro, in provincia di Bologna.

Matematica 
 610 (numero) (intero)

Altro 

 610 – programma radiofonico italiano condotto da Lillo & Greg e Carolina Di Domenico.